Alioramus (însemnând „ramură diferită”) este un gen de tyrannosaurid care a trăit în Cretacicul târziu, în Asia. Specia tip, Alioramus remotus, este cunoscută dintr-un craniu parțial și trei oase ale piciorului descoperite din sedimente mongole care au fost depozitate într-o luncă umedă.
Aceste rămășițe au fost numite și descrise de paleontologul sovietic Serghei Kurzanov în 1976. O a doua specie, Alioramus altai, cunoscută dintr-un schelet mult mai complet, a fost numită și descrisă de paleontologul american Stephen L. Brusatte și colegii săi în 2009. Relația sa de rudenie cu celelalte tyrannosauride este neclară, cu unele evidențe suportând ipoteza că Alioramus este îndeaproape înrudit cu specia contemporană Tarbosaurus bataar.
Alioramus a fost biped ca majoritatea celorlalte teropode, cu dinții săi sugerând că a fost un dinozaur carnivor. Specimenele cunoscute de Alioramus sunt mai mici decât celelalte tyrannosauride ca Tarbosaurus bataar și Tyrannosaurus rex, dar mărimea lor la maturitate este greu de estimat din pricina că ambele specimene sunt cunoscute doar după rămășițe de pui sau subadulte. Recenta descoperire al Qianzhousaurului indică faptul că făcea parte dintr-o ramură distinctă de tyrannosaurid. Genul Alioramus este caracterizat de un rând de cinci creste osoase de-a lungul vârfului botului, un număr mai mare de dinți și un craniu mai mic decât al celorlalte tyrannosauride.

Descriere 

Mărimea unui Alioramus remotus a fost estimată la 5 până la 6 metri lungime când a fost descrisă original de Serghei Kurzanov în 1976. Kurzanov, în orice caz, nu a corectat prelungirea craniului prin deformare în timpul fosilizării, ceea ce s-ar putea să indice faptul că, pentru acel individ, avea lungimea corporală mai mică per total. Dacă specimenul este un pui, atunci un Alioramus adult putea să ajungă la lungimi mai mari, dar nu este cunoscut niciun specimen adult confirmat.

Craniul de Alioramus remotus a avut dimensiunea de aproximativ 45 centimetri lungime. În general, este lung și mic, o formă tipică pentru tyrannosauridele mai bazale și ale puilor tyrannosauridelor mai mari. Oasele premaxilarului la capătul botului în Alioramus remotus nu au fost găsite, dar sunt mai înalte și mai largi în toate tyrannosauridele despre care sunt cunoscute. Oasele nazale sunt fuzionate și ornamentate cu un rând de cinci creste osoase neregulate care se impun în sus de la linia mediană, unde oasele nazale sunt suturate împreună. Toate aceste creste măsoară mai mult de 1 centimetru înălțime.

Tyrannosauridae
Dinozauri din Cretacic
Dinozauri din Asia